Benquet bezeichnet
 die französische Gemeinde Benquet im Département Landes

Benquet ist der Familienname folgender Personen:
 Baldomiro Benquet (1907–??), uruguayischer Ruderer
 Gabriel Benquet (1905–??), uruguayischer Ruderer